Summer Snow (Nu ren si shi), film hong-kongais réalisé de Ann Hui en 1994 ;
 Summer Snow,  drama japonais diffusé en 2000.